Аннівка — село, Росія, Бєлгородська область, Корочанський район
 Аннівка — село, Росія, Воронезька область, Бобровський район
 Аннівка — село, Україна, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Аннівка — колишня назва села Комунари, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район